Hakizimana ist der Familienname folgender Personen:
 Célestin Hakizimana (* 1963), ruandischer römisch-katholischer Bischof
 Fuad Hakizimana (* 1994), burundischer Fußballspieler
 Hassan Hakizimana (* 1990), burundischer Fußballspieler
 Issa Hakizimana (* 1994), burundischer Fußballspieler
 Jean Hakizimana (* 1985), burundischer Fußballspieler
 John Hakizimana (* 1996), ruandischer Langstreckenläufer
 Louis Hakizimana (* 1979), ruandischer Fußballschiedsrichter
 Muhadjiri Hakizimana (* 1994), ruandischer Fußballspieler
 Pascal Hakizimana (* 1993), burundischer Fußballspieler
 Zacharie Hakizimana (* 1993), burundischer Fußballspieler